Пáвел Серге́евич Ба́женов (род. 2 января 1990, Таллин) — российский игрок в пляжный футбол. Голкипер московского клуба «Спартак».

Баженов начал карьеру в пляжном футболе в 2010 году. Первой командой был «Кристалл» (Санкт-Петербург). В апреле 2016 перешёл в московский «Спартак», через два года стал бронзовым призером чемпионата России. За «Спартак» провел 75 матчей и забил 5 голов.

За сборную России дебютировал 9 апреля 2019 года, провёл 30 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.

Достижения 
 «Спартак»
 Серебряный призёр чемпионата России: 2019
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2018
 Финалист Кубка России: 2019

Примечания 

Игроки в пляжный футбол России
Игроки сборной России по пляжному футболу
Игроки ПФК «Динамо» Москва
Игроки ПФК «Спартак» Москва